Piz Linard kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Linard (Zernez), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Linard (Lantsch/Lenz), bergstopp i Graubünden,